Tuaillon ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Tuaillon (1923–2011), ein französischer Romanist und Dialektologe
 Louis Tuaillon (1862–1919), ein deutscher Bildhauer